Pieces of a Dream ("pezzi di un sogno" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Pieces of a Dream  – gruppo musicale statunitense
 Pieces of a Dream  – album dei Pieces of a Dream del 1981
 Pieces of a Dream  – singolo dei Chemistry del 2001
 Pieces of a Dream  – traccia di Nikolo Kotzev's Nostradamus del 2001
 Pieces of a Dream  – album di Anastacia del 2005
 Pieces of a Dream  – singolo di Anastacia del 2005